Kaloyan da Bulgária

Localidades

Car Kalojan (Plovdiv)
Car Kalojan (Razgrad)

Desambiguação